Governo Varadkar può riferirsi a due governi dell’Irlanda guidati da Leo Varadkar:
Governo Varadkar I, dal 14 giugno 2017 al 27 giugno 2020;
Governo Varadkar II, dal 17 dicembre 2022.